Višňové (okres Znojmo), een gemeente in Tsjechië
 Višňové (okres Nové Mesto nad Váhom), een gemeente in Slowakije
 Višňové (okres Revúca)
 Višňové (okres Žilina)